Här listas alla orter i det tyska förbundslandet Niedersachsen som har eller har haft stadsprivilegier.

Lista över tidigare städer i Niedersachsen

Städer i Niedersachsen
Niedersachsen